Колонија Сан Дијего има више значења:

 Колонија Сан Дијего (Ајапанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Сан Дијего (Сан Педро Уилотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику